The Call of the Heart – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Call of the Heart – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Call of the Heart – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The Call of the Heart – cortometraggio del 1913 diretto da George Nichols
 The Call of the Heart – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Call of the Heart – film del 1928 diretto da Francis Ford